Henrik Berggren kan referera till:
 Henrik Berggren (politiker) (1853–1914) –  riksdagsman under tidigt 1900-tal i Första kammarens protektionistiska parti
Henrik "Hinke" Berggren (1861-1936) – socialistisk författare och redaktör
 Henrik Berggren (journalist) (f. 1957) – ledarskribent och tidigare journalist på Dagens Nyheter
 Henrik Berggren (musiker) (f. 1974) – frontfigur i popgruppen Broder Daniel